Кореневий каталог файлової системи ();
 root — одна з назв суперкористувача в UNIX та UNIX-подібних операційних системах;
 /root —  суперкористувача у стандарті розташування файлів і каталогів загального призначення у файловій системі ОС UNIX;
 ROOT — об'єктно-орієнтована програма та бібліотека  для аналізу та візуалізації даних.

Див. також 
 Корінь (значення)